Нико́ль Мари́ Хилц (; 3 сентября 1978 года, , Массачусетс, США) — американская актриса и певица.

Биография 
Николь Мари Хилц родилась 3 сентября 1978 года в  (штат Массачусетс, США).

Николь дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль вымышленной девушки № 1 в короткометражном фильме «Спортивная собака». В 2001 году Хилц сыграла роль ходока в ночной клуб № 2 в фильме «Любовь зла». Кроме этого, Николь Хилц известна по таким фильмам и сериалам как: «Где моя тачка, Чувак?» 2000 год, «Тайны Смолвиля» 2001-2011 год, «Любовь зла» 2001 год, «Хуже не бывает» 2002 год, «Отчаянные домохозяйки» 2004, «Кошмары на стоянке трейлеров» 2008 год и т.д. Всего она сыграла в 46 фильмах и телесериалах. 

В 2000-х годах Николь состояла в фактическом браке. У бывшей пары есть ребёнок (род. 2010).

Примечания

Ссылки